Alvin Ranglin (1942-), chanteur et producteur jamaïcain de reggae.
 Ernest Ranglin (1932-), guitariste jamaïcain de jazz et de reggae.
 George Samuel Ranglin (?-), président du sénat de la Jamaïque de 1962 à 1972